Puchar Króla Tajlandii 1979 – dwunasta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 21 listopada do 2 grudnia 1979 w Bangkoku. W finale zwyciężył jeden z dwóch zespołów reprezentujących w tym sezonie gospodarzy.

Uczestnicy 
 
 
 
  Shandong Luneng Taishan (debiutant)
 
  (debiutant)
  Tajlandia A
  Tajlandia B

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1979:

Tajlandia
DRUGI TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1979 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 29 listopada 2017].

Puchar Króla Tajlandii
1979 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1979 w Azji